Штраубе () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1873—1950) — немецкий органист.
 Штраубе, Крис (род. 1974) — немецкий хоккеист.
 Штраубе, Теа (род. 1951) — немецкая гребчиха.
 Штраубе, Эрих (1887—1971) — немецкий офицер.

См. также 
 Штраубен
 Штраубенхардт